Gerard ist ein Einschlagkrater am äußersten nordwestlichen Rand der Mondvorderseite, nördlich der Krater von Braun und Lavoisier, am westlichen Rand des Oceanus Procellarum.
Der Kraterwall ist sehr stark erodiert und teilweise von Nebenkratern überdeckt. Nordwestlich liegen die beiden deutlich größeren, ineinander gelagerten Wallebenen Gerard Q Inner und Gerard Q Outer.

Am westlichen Rand von Gerard Q Inner verläuft in vorwiegend nördlicher Richtung durch die Wallebene von Gerard Q Outer das Rillensystem der Rimae Gerard.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem schottischen Entdecker Alexander Gerard offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Gerard auf The-Moon Wiki

Einschlagkrater (Mond)